České příjmení Pivec nosí více osobností:

 Jan Pivec (1907 – 1980) –  český herec
 Ladislav Pivec (* 1954) –  český manažer
 Ondřej Pivec (* 1984) –  český jazzový klavírista a hráč na klávesové nástroje